Więcbork – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim
 Więcbork – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim
 Więcbork – czynna węzłowa stacja kolejowa w Więcborku, w województwie kujawsko-pomorskim
 Więcbork – dawna gromada w powiecie sępoleńskim w województwie bydgoskim